Hiroki Itō puede referirse a varias personas:

 Hiroki Itō (n. 1978), futbolista japonés.
 Hiroki Itō (n. 1999), futbolista japonés.